Estermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Estermann (1938–2008), Buch-, Literatur- und Medienwissenschaftler
 Alois Estermann (1954–1998), 31. Kommandant der Schweizergarde im Vatikan
 Anton Estermann (1890–1970), Architekt und Politiker
 Balthasar Estermann (1827–1868), römisch-katholischer Weltpriester
 Carl Estermann, mit dem Titel „Reitstiefel-Professor“, siehe Karl-Heinz Estermann
 Felicitas Estermann (Pseudonym von Felicitas Rummel; * 1931), deutsche Schriftstellerin
 Franz-Xaver Estermann (1799–1882), Schweizer katholischer Theologe
 Immanuel Estermann (1900–1973), Atomphysiker

 Karl-Heinz Estermann (1928–2005), deutscher Reitstiefel-Hersteller, siehe Estermann-Reitstiefel
 Kurt Estermann (* 1960), österreichischer Komponist und Organist
 Lorenz Estermann (* 1968), österreichischer Künstler
 Monika Estermann (* 1942), deutsche Germanistin und Philologin
 Paul Estermann (* 1963), Schweizer Springreiter
 Rahel Estermann (* 1987), Schweizer Politikerin (Grüne) und Kantonsrat
 Robert Estermann (* 1970), Schweizer bildender Künstler
 Theodor Estermann (1902–1991), deutscher Mathematiker
 Yvette Estermann (* 1967), Schweizer Politikerin

Estermann steht für

 Estermann-Reitstiefel, ehemaliges, 1912 gegründetes Familien Unternehmen mit Patenten auf Reitstiefel